Ториустага́н () — село у складі Сузацького району Туркестанської області Казахстану. Входить до складу Шуського сільського округу.

У радянські часи село називалось Торетоган.

Населення — 8 осіб (2009; відсутнє в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Сузацького району (Казахстан)
Села Туркестанської області